Детска Евровизия 2019 (; ) е 17-о ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители.

История 
Провежда се на 24 ноември 2019 г. в „Гливице Арена“ в Гливице, Полша, след като Роксана Вегиел спечели през 2018 г. в Минск, Беларус с песента „Anyone I Want To Be“ с 215 точки. Това е първият път, в който Полша е домакин на детския конкурс. Полският телевизионен оператор: Телевизия Полска (TVP) е натоварен с домакинството на детския конкурс. Шоуто се провежда в „Гливице Арена“ в Гливице с приблизително 17 200 места. Слоганът на тазгодишното издание на детския конкурс е „Share the Joy“ (Сподели радостта).

На 18 юли 2019 г. Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) потвърждава, че 19 страни ще вземат участие на тазгодишното издание на детския конкурс, като Испания се завръща след като участва за последен път през 2006 г., докато Азербайджан и Израел се оттеглят.

Победител става представителят на страната-домакин Полша Вики Габор с песента „Superhero“ с 278 точки. Това е втора поредна победа за Полша (след 2018 г.). На второ място е Казахстан с 227 точки, а на трето място е Испания с 212 точки.

Участници

Гласуване 

 ОГ – Онлайн гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки от журитата:

Разделени резултати

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Вижте също 
 Евровизия 2019

2019 година в Европа
2019
Музикални фестивали в Полша
Силезко войводство